

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Nad Rzeką – część wsi Łomnica w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Nad Rzeką – część wsi Wola Żelechowska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Nad Rzeką – dawna część wsi Tłubice w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bielsk